Habichhorst bezeichnet:

 Habichhorst (Stadthagen), Ortsteil von Stadthagen, siehe Habichhorst-Blyinghausen

Habichhorst ist der Familienname von:

 Andreas Daniel Habichhorst (1634–1704), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer